Austin Krajicek – tennista statunitense
 Lukáš Krajíček – hockeista su ghiaccio ceco
 Michaëlla Krajicek – tennista olandese
 Richard Krajicek – ex tennista olandese